Chąśno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź :
 Chąśno, gmina rurale du powiat de Łowicz
 Chąśno, village et chef-lieu de la gmina ci-dessus